То-берам () — традиционное национальное молочное блюдо чеченцев, в состав то-берам входят творог, сметана, соль («тӏо» — сметана, «берам» — подлива) — творог со сметаной, обычно используется, чтобы макать кукурузные лепёшки.

Описание 
Для приготовление то-берам в творог добавляется соль и перемешивается, а затем тщательно смешивается со сметаной. Едят с хлебом, в старину ели с сискал (кукурузный хлеб).

Примечания

Литература 
 Россия. Путеводитель ТОП 30. Это нужно увидеть! Голомолзин Евгений Валентинович
 Знамя, Выпуски 1-6 — Журнал Знамя, 1974
 Кавказская кухня — Л. С. Кадиева, К. Х Кадиев, Н. Г. Прибе
 Эхо Кавказа, Выпуски 3-9
 Записки прокурора — Руслан Тамаев

Чеченская кухня